Chestnut (englisch für Kastanie) steht für:

 Chestnut Canoe Company, kanadischer Kanuhersteller von 1904–1979
 Chestnut – Der Held vom Central Park, ein Kinderfilm von Robert Vincent aus dem Jahr 2004

Personen:
 Ashlei Sharpe Chestnut (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Cyrus Chestnut (* 1963), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Jacob Joseph Chestnut (* 1940, † 1998), US-amerikanischer  Polizist
 Joey Chestnut (* 1983), amerikanischer Wettkampfesser
 Morris Chestnut (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chestnut (Alabama), im Monroe County
 Chestnut (Illinois), im Logan County
 Chestnut (Kentucky), im Johnson County
 Chestnut (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Chestnut (Montana), im Gallatin County
 Chestnut (West Virginia), im Mason County
 Chestnut Springs (South Carolina)
 Chestnut Valley (Tennessee)
 Chestnut View (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chestnut Street Baptist Church, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 80001598
 Chestnut Street District, in Salem, Massachusetts, ID-Nr. 73000312
 Chestnut Street Log House, in Lebanon, Pennsylvania, ID-Nr. 78002424
 Chestnut Street School, in Montclair, New Jersey, ID-Nr. 86003075
 Chestnut Street-Grand Trunk Railroad, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 00000115

Siehe auch:
 Chestnut Grove
 Chestnut Hill
 Chestnut Hills
 Chestnut Ridge
 Chesnutt
 Chesnut